Treub är ett nederländskt efternamn, som burits av bland andra:

 Hector Treub (1856–1920), nederländsk gynekoloog
 Melchior Treub (1851–1910), nederländsk botaniker, verksam på Java
 Willem Treub (1858–1931), nederländsk ekonom och liberal politiker

Nederländska efternamn